Contea di Osceola o Osceola County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Osceola – Florida
 Contea di Osceola – Iowa
 Contea di Osceola – Michigan